Het WTA-tennistoernooi van Cleveland (officieel Tennis in the Land) van 2021 vond plaats van zondag 22 tot en met zaterdag 28 augustus 2021 in de Amerikaanse stad Cleveland. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Russin Darja Kasatkina bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Magda Linette.

Het tweede reekshoofd, Anett Kontaveit uit Estland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was Kontaveits tweede WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Christina McHale en Sania Mirza in twee sets. Het was hun achtste gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cleveland 2021
Cleveland